Estado Novo (Portugal) — como é conhecida a Segunda República Portuguesa de carácter autoritário vigente no período de 1933 a 1974
 Estado Novo (Brasil) — como é conhecido o governo de Getúlio Vargas, Brasil, no período 1937 a 1945